Google Chrome para Android é uma edição do Google Chrome lançada para o sistema operacional Android, do Google. Em 7 de fevereiro de 2012, o Google lançou o Google Chrome Beta para dispositivos Android 4 (Ice Cream Sandwich) para países selecionados. A primeira versão estável do navegador, o Chrome 18.0.1026.311, foi lançada em 27 de junho de 2012, sendo a primeira versão do Chrome para Android a oferecer suporte a dispositivos móveis baseados no Intel x86.

Veja também
Firefox para Android
Firefox para iOS
Opera Mini / Opera Mobile
Internet Explorer Mobile

Ligações externas

Chrome para Android na Play Store

Programas para Android